Mansion – magione in lingua inglese
Mansion – album di NF del 2015
Mansion – villaggio del Saint Kitts e Nevis
Mansión – distretto della Costa Rica

Pagine correlate 
Mansion House